Котельниковский сельсовет (сельский совет)

Российская Федерация

Волгоградская область 

 Котельниковский сельсовет Котельниковского района

Костромская область 

 Котельниковский сельсовет Антроповского района (упразднён в 2007 году с преобразованием сельсоветов в поселения)

Курская область 

 Котельниковский сельсовет Обоянского района

Крым

Украина, Автономная Республика Крым 

 Котельниковский сельский совет Красногвардейского района (упразднён в 2014 году с переходом Крымского полуострова под юрисдикцию Российской Федерации, на его месте образовано Котельниковское сельское поселение)